El término Westbrook puede referirse a:

Lugares 
Westbrook, ciudad del estado estadounidense de Connecticut;

Westbrook, ciudad del estado estadounidense de Maine;
Westbrook, ciudad del estado estadounidense de Minnesota;
Westbrook, ciudad del estado estadounidense de Texas;

Personalidades 
John Westbrook (1922-1989), actor británico;
Daniella Westbrook (1973-), actriz británica;
Mike Westbrook (1936-), músico y director de orquesta británico;
Robert B. Westbrook (1950-), historiador estadounidense;
Westbrook Van Voorhis (1903-1968), locutor de televisión estadounidense;
Jeff Westbrook, guionista de televisión estadounidense, de series como Los Simpsons y Futurama;
Richard Westbrook (1975-), piloto de automovilismo británico;

Russell Westbrook (1988-), baloncestista estadounidense de la NBA;

Ficción 
Vicki Westbrook es un personaje ficticio que aparece en la serie británica Spooks.